Paffenholz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Paffenholz (1937–2002), deutscher Journalist, Sachbuchautor, Redakteur
 Peter Paffenholz (1900–1959), deutscher Künstler und Kommunalpolitiker